Катарина Ленерт (; род. 18 февраля 1994 года, Брауншвейг, Германия) — теннисистка, по ходу своей карьеры представлявшая на соревнованиях Германию и Филиппины; победительница семи турниров ITF (четыре — в одиночном разряде).

Общая информация 
Катарина из интернациональной семьи: её отец — немец, а мать — филиппинка. Ленерт начала играть в теннис в семь лет; любимое покрытие — хард.

Тренируется в Теннисной базе Оливера Ланге в Ганновере (Германия).

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (4) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (3)

Поражения (10)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 

Теннисисты Германии
Теннисисты Филиппин